Kryptonite — пісня американського гурту 3 Doors Down, яка була видана першим синглом з їхнього дебютного альбому The Better Life. Цей трек є найбільш відомим і популярним з їхньої творчості - піснею з якою, у більшості меломанів, асоціюється колектив.

Видання 
U.S. version
"Kryptonite" (Top 40 Edit) - 3:44
"Kryptonite" (Album version) - 3:54

U.S. version enhanced
"Kryptonite" (LP version) - 3:55
"Wasted Me" (Previously unreleased) - 3:11
"Duck and Run" (LP version) - 3:52

UK version
"Kryptonite" (LP version) - 3:55
"Smack" (LP version) - 2:30

AUS version enhanced
"Kryptonite" (LP version) - 3:55
"Wasted Me" - 3:11
"Duck and Run" (Album version) - 3:52
"Kryptonite" (Video) -  3:53

German version
"Kryptonite" (LP version) - 3:55
"Wasted Me" - 3:11
"Life of My Own" (Live from Atlanta) - 4:36
"Kryptonite" (Acoustic)

Dutch version enhanced
"Kryptonite" (LP version) 3:55
"Wasted Me" - 3:11
"Duck and Run" (LP version) 3:52
"Kryptonite" (Video) 3:53

Посилання 

Сингли 2000
Пісні 3 Doors Down